Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2003/04 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2003/04 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Gent, Fortis, Borgerhout und Hoboken mit je 16 Spielern auskamen, setzte die zweite Mannschaft von Eynatten 32 Spieler ein. Insgesamt kamen 240 Spieler zum Einsatz, von denen 17 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten waren Cemil Gülbaş (Eynatten) und Bart Michiels (Gent), wobei Gülbaş 9 Partien spielte, Michiels 11. Je 6,5 Punkte erreichten Hans-Hubert Sonntag, Arkadij Naiditsch (beide Eynatten), Nicolas Eliet, Kim Le Quang (beide Charleroi), Andy Ooms (Fortis) und Stéphane Hautot (Liège), wobei Sonntag 7 Partien spielte, Naiditsch 8, Eliet und Kim je 10, Ooms und Hautot je 11.
Insgesamt erreichten 26 Spieler 100 %. Neben 18 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Jakub Filipek (Temse) mit 5 Punkten aus 5 Partien, Ádám Horváth (Eynatten I. Mannschaft), Marcel Roofdhooft (Temse) und David Baramidze (Eynatten II. Mannschaft) mit jeweils 4 Punkten aus 4 Partien, Csaba Horváth (Eynatten I. Mannschaft) mit 3 Punkten aus 3 Partien sowie Igor Khenkin, Róbert Ruck und Ian Rogers (alle Eynatten I. Mannschaft) mit jeweils 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; ALB = Albanien, ARM = Armenien, AUS = Australien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

Boey Temse

KSK Rochade Eupen-Kelmis

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Koninklijke Brugse Schaakkring

Cercle des Echecs de Charleroi

LVL Fortis

Borgerhoutse SK

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

SK Moretus Hoboken

Cercle des Echecs de Watermael-Boitsfort

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2003
Schach 2004